Ammi meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Ammi meoides ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
meoides